Lehrter Bahnhof steht für:

 Bahnhof Lehrte, der Bahnhof der Stadt Lehrte
 Berlin Lehrter Bahnhof, der erste Berliner Bahnhof dieses Namens (1868–1951)
 Berlin Lehrter Stadtbahnhof, der zweite Berliner Bahnhof dieses Namens (1882–2002)
 Berlin Hauptbahnhof, Planungsname und Zusatzbezeichnung eines Teils des heutigen Berliner Hauptbahnhofs (seit 2006)
 der ehemalige Bahnhof in (Berlin-)Spandau an der Berlin-Lehrter Eisenbahn, siehe Bahnhof Berlin-Spandau #Lehrter Bahnhof